Velika nagrada Brazilije 1999 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1999. Odvijala se je 11. aprila 1999.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:16,568
|  
|-
! 2
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:16,715
| +0,147
|-
! 3
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:17,305
| +0,737
|-
! 4
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:17,578
| +1,010
|-
! 5
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:17,810
| +1,242
|-
! 6
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:17,843
| +1,275
|-
! 7
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:17,884
| +1,316
|-
! 8
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:17,902
| +1,334
|-
! 9
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:18,334
| +1,766
|-
! 10
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 1:18,374
| +1,806
|-
! 11
| 6
|  Ralf Schumacher
| | Williams-Supertec
| 1:18,506
| +1,938
|-
! 12
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:18,636
| +2,068
|-
! 13
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:18,684
| +2,116
|-
! 14
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:18,716
| +2,148
|-
! 15
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:19,194
| +2,626
|-
! 16
| 5
|  Alessandro Zanardi
| | Williams-Supertec
| 1:19,452
| +2,884
|-
! 17
| 20
|  Stéphane Sarrazin
| Minardi-Ford
| 1:20,016
| +3,448
|-
! 18
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 1:20,075
| +3,507
|-
! 19
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 1:20,096
| +3,528
|-
! 20
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 1:20,710
| +4,142
|-
! 21
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
|  
| Kazen
|-
! DNS
| 21
|  Ricardo Zonta
| BAR-Supertec
|  
| Poškodovan
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 72
| 1:36:03,785
| 1
| 10
|-
! 2
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 72
| + 4,925 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 71
| +1 krog
| 8
| 4
|-
! 4
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 71
| +1 krog
| 11
| 3
|-
! 5
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 71
| +1 krog
| 6
| 2
|-
! 6
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 71
| +1 krog
| 12
| 1
|-
! 7
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 70
| +2 kroga
| 9
|  
|-
! 8
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 69
| +3 krogi
| 19
|  
|-
! 9
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 69
| +3 krogi
| 20
|  
|-
! Ods
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 52
| Hidravlika
| 17
|  
|-
! Ods
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 49
| Hidravlika
| 21
|  
|-
! Ods
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 43
| Menjalnik
| 16
|  
|-
! Ods
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 42
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 42
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 38
| Sklopka
| 5
|  
|-
! Ods
| 20
|  Stephane Sarrazin
| Minardi-Ford
| 31
| Zavrten
| 18
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 27
| Menjalnik
| 14
|  
|-
! Ods
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 22
| Menjalnik
| 2
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 21
| Menjalnik
| 13
|  
|-
! Ods
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 15
| Hidravlika
| 10
|  
|-
! Ods
| 11
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 10
| Trčenje
| 7
|  
|}

Formula 1 sezona 1999
1999